HMS Hotspur («Хотспур») — название четырёх кораблей Королевского флота Великобритании. Присваивалось кораблям в честь английского рыцаря и военачальника сэра Генри Перси.

 HMS Hotspur (1810) — 36-пушечный корабль 5 ранга. На службе с 1810 по 1821 год.
 HMS Hotspur (1828) — 46-пушечный корабль 5 ранга. Спущен в 1828 году. В 1868 году переименован в Monmouth. Продан на слом в 1902 году.
 HMS Hotspur (1870) — броненосный таран. Спущен в 1870 году. Продан на слом в 1904 году.
 HMS Hotspur (H01) — эскадренный миноносец типа H. Спущен в 1936 году. В 1948 году передан Доминиканской Республике.